Пэкычъын (Пекисен) — река на севере Дальнего Востока России, протекает по территории Иультинского района Чукотского автономного округа. Длина реки 28 км.

Название в переводе с  — «место, где неожиданно происходит треск».

Берёт истоки с южных склонов Паляваамского хребта, протекает в юго-западном направлении, впадает в Паляваам справа.

Примечания 

Притоки Паляваама
Реки Иультинского района